«Истина в вине» () — «Прощай, насиженный шесток» или «Прощай, родная земля») — французский художественный фильм режиссёра Отара Иоселиани, снятый в 1999 году.

Сюжет 
Старому хозяину огромного богатого дома нечем заняться. От скуки он строит в своей комнате детские железные дороги, пристаёт к молоденькой служанке, наслаждается вином, добытым хитростью — потому что жена запрещает давать ему алкоголь — и стреляет в лесу по бумерангам из ружья.

Сын хозяина стыдится своего аристократического происхождения и поэтому пытается сам зарабатывать себе на жизнь, подрабатывая мойщиком окон и посуды. Завязав знакомство с местными бродягами, он время от времени угощает их вином из фамильного погреба.

И только жену хозяина её положение устраивает. Она ездит по деловым встречам, устраивает банкеты и наслаждается жизнью.

В жизни каждого из героев фильма определённое значение имеет вино. Оно лечит или убивает, помогает найти общий язык или ссорит, дарит спокойствие или веселье.

Фильм снят в классическом стиле Иоселиани — ощущение подглядывания, лёгкость и незаострённость ни на одном из сюжетов. Каждый сюжет случается как бы между прочим и не раскрывается полностью — режиссёр предоставляет право зрителю самому представить детали, не засоряя картину подробностями.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Отар Иоселиани
 Автор сценария: Отар Иоселиани
 Оператор: Вильям Любчанский
 Композитор: Николай Зурабишвили

Примечания

Ссылки 
 О фильме «Истина в вине» на сайте kino-teatr.ru

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Швейцарии
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Швейцарии
Кинокомедии 1999 года
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1999 года
Фильмы Швейцарии 1999 года